Яковская — название населённых пунктов:
 
 Яковская — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Яковская — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

См. также 
 Яковская улица (Санкт-Петербург)